Loft kan betyde flere ting:

 Loft (flade) – øverste flade i et rum, herunder også betegnelser i relation hertil, eksempelvis
 Loftadskillelse – adskillelsen mellem et rum og rummet/loftrummet ovenover.
 Loftbeklædning – kan udgøres af træ, gips, tapet, maling, træbeton m.m.
 Loftmaleri – findes på lofter i rum af specielt repræsentativ karakter, eks. riddersale.
 Loftåbning – luge eler anden form for åbning gennem en loftadskillelse til rummet ovenover.
 Loft (loftrum) – et rum over boligens øvrige rum, ofte lidt ubekvemt beliggende direkte under taget.
 Loft (begrænsning) – en fastsat øvre grænse. For eksempel "loft over forurening" og "loft over klassestørrelser".
 Prisloft – en statslig begrænsning af den frie markedsøkonomi
 Loft (Grindsted Sogn) – bebyggelse i Grindsted Sogn, Billund Kommune
 Loft (film) – japansk horrorfilm fra 2005

Se også 
 The Loft – dansk band/duo bestående af Jakob Weise Hellum og Martin Bøge Pedersen
 Loft er et dansk efternavn, eksempelvis.
 Martin Loft, Bo Loft Jensen, m.fl., og navnet kan også indgå i firmanavne (eksempelvis Radio Loft, Loft Fashion, m.m.)